Реки:
 Большая Гремячая — река в Пермском крае, приток Вильвы;
 Большая Гремячая — река в Волгоградской области, приток Сухоны;